Hr.Ms. Ardjoeno of Zr.Ms. Ardjoeno kan verwijzen naar de volgenden schepen die vernoemd zijn naar een berg op het Indonesische eiland Java in de provincie Oost-Java.
 Zr.Ms. Ardjoeno (1850), een Nederlands stoomschip der eerste klasse.
 Hr.Ms. Ardjoeno (1940), een Nederlandse hulpmijnenveger.